La Gloriosa puede designar:

 A la Revolución de 1868, que derrocó en España a la reina Isabel II;
 A la Revolución del 28 de mayo de 1944, que derrocó en Ecuador al presidente Carlos Arroyo del Río;
 A la Revolución Gloriosa inglesa de 1688, que derrocó al rey Jacobo II;
 A La Gloriosa, nombre con el que se conoce a la promoción de abogados del Estado de España de 1996;
 A la Gloriosa, barra brava del Club Atlético San Lorenzo de Almagro.

Geografía 
 La Gloriosa (La Paz): localidad en el Departamento La Paz, provincia de Mendoza, Argentina.